Бренда Шульц-Маккарті була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Лізу Реймонд з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Кімберлі По (півфінал)
  Ліза Реймонд (фінал)
  Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)
  Маріанн Вердел-Вітмаєр (2-ге коло)
  Патрісія Гі-Бурле (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 IGA Classic Draw

1997
Тур WTA 1997